Мировая серия 2003 — решающая серия игр Главной лиги бейсбола в сезоне 2003 года. Победителем стала команда «Флорида Марлинс», обыгравшая «Нью-Йорк Янкиз» со счётом 4-2.

Матчи 
1-10 = Иннинги; R = Раны (очки); H = Хиты; АЛ = Команда Американской лиги; НЛ = Команда Национальной лиги

Игра #1 
 Дата: 18 октября 2003 года
 Стадион: Yankee Stadium

Игра #2 
 Дата: 19 октября 2003 года
 Стадион: Yankee Stadium

Игра #3 
 Дата: 21 октября 2003 года
 Стадион: Pro Player Stadium

Игра #4 
 Дата: 22 октября 2003 года
 Стадион: Pro Player Stadium

Игра #5 
 Дата: 23 октября 2003 года
 Стадион: Pro Player Stadium

Игра #6 
 Дата: 25 октября 2003 года
 Стадион: Yankee Stadium

См. также 
 Мировая серия
 2003 год в бейсболе
 Финальная серия Американской лиги 2003
 Финальная серия Национальной лиги 2003

Ссылки 
 Мировая серия 2003 на Retrosheet.org 
 Мировая серия 2003 на Baseball-Almanac.com 

Мировая серия
МЛБ в сезоне 2003
Спортивные соревнования в Нью-Йорке
Спортивные соревнования в Майами